Тарасевич: Слов'янське прізвище. Дослідження історії виникнення прізвища Тарасевич відкриває забуті сторінки життя і культури наших предків і може розповісти багато цікавого про далеке минуле.

Прізвище Тарасевич належить до популярного типу слов'янських прізвищ, утворених від хрестильних імен.

Релігійна традиція зобов'язувала називати дитину на честь якого-небудь святого, легендарного або історичної особи, шанованого православною церквою в певний день року. Християнська релігія прийшла на Русь в X столітті з Візантії, що запозичила її у Римської імперії, в Рим же вона проникла з Близького Сходу. Тому більшість особистих християнських імен, історично сходять до стародавніх мов – грецькому, латині, древнеарамейскому, з яких були запозичені. Ці незвичні за звучанням і незрозумілі за змістом церковні імена "обкатувалися" живою мовою, поки не починали звучати повністю по-слов'янськи.

Це відноситься і до старовинного церковного імені Тарасій, яке історично сходить до давньогрецького слова «тарассо» зі значенням «хвилювати, порушувати». Таким чином, ім'я Тарасій можна перекласти з грецької мови як «викликає хвилювання, приводить в замішання, неспокійний». У побуті ж ім'я Тарас повсюдно набуло форми Тарас. На Русі цим ім'ям часто називали неспокійних, жвавих дітей, Бутузов, і, може бути, саме тому деякі володарі імені Тарас відрізнялися любов'ю до військового ремесла. Не випадково м.в. Гоголь дав одного зі своїх героїв-воїнів Тарасом картоплею. За старих часів багато росіян були хрещені Тарасами, наприклад, Нижегородський торговий людина Тарас Грознилников (1607), Арзамаський поміщик Тарас Мілковський (1604), Посадський людина в Вязьмі Тарас Селдевнос (1625), дяк в посольстві в Польщу Тарас Курбат Грамотін (1578) і багато інших.

У XIV столітті до слов'ян із Західної Європи прийшла традиція створення прізвищ як особливих, спадкових родових найменувань. Спочатку вона утвердилася в Польщі, на Україні і в Білорусі, а трохи пізніше – в Росії. Причому вже в XVI столітті склалися абсолютно різні моделі утворення українсько-білоруських і російських прізвищ. Так, якщо на Русі переважна більшість прізвищ утворилося додатком до імені або прізвиська батька суфіксів-ов/-їв і-ін, то для українських і білоруських прізвищ було характерно утворення сімейних іменувань за допомогою суфіксів-янко, - ович/-евіч, - КК/-юк. Так на основі хрестильного імені Тарас з'явилося прізвище Тарасевич. У реєстрі Війська Запорозького за 1649 рік згадується носій цього прізвища Андрій Тарасевич.

Коли саме і за яких обставин це найменування вперше 

закріпилася за спадкоємцями в якості переданого у спадок, сказати сьогодні без копітких генеалогічних досліджень неможливо. У наш час українське прізвище Тарасевич можна зустріти в самих різних історичних областях, що свідчить про тісні зв'язки між різними слов'янськими народами.
 Тарасевич Лев Олександрович (1868—1927) — мікробіолог і патолог, дійсний член АН УРСР (з 1926).
 Тарасевич Леонтій (1650 — † близько 1703) — гравер-мідеритник й офортист школи Олександра Тарасевича кінця 17 — початку 18 ст.
 Тарасевич Олександр (близько 1640—1727) — видатний мідеритник та офортист.
 Тарасевич Ольга Іванівна ( 1977) — російськомовна письменниця з Білорусі.
 о. Сильвестр Тарасевич — ігумен Жизномирського монастиря Преображення Господнього
 о. І. Тарасевич — парох церкви Феодора Освяченого (1906 — після 1915).
 Тарасевич Сергій Федорович — військовик, корнет, учасник Білого руху, служив у Російському корпусі.

Джерела та література 
 Томазов В. В. Тарасевичі //